Mikó utca Budapest I. kerületében
 Mikó utca Kolozsváron